Pulitzerprijs - Amerikaanse stelsel van prijzen
 Pulitzerprijs (literatuur) - de literatuurprijs
 Pulitzerprijs voor muziek - de muziekprijzen
 Joseph Pulitzer - insteller van de Pulitzerprijs en uitgever
 Hotel Pulitzer - hotel in Amsterdam, eens eigendom van de kleinzoon van de uitgever